Transformation (von lateinisch transformare „umformen“) steht für:

 Sozial-ökologische Transformation
 Transformation (Betriebswirtschaft), Prozess der Veränderung in Unternehmen
 Transformation (Bodenkunde), Umformung von Boden ohne Verlagerung von Material
 Transformation (Genetik), Form der Übertragung von DNA auf eine Zelle
 Transformation (Linguistik), Umwandlung eines Satzteils in eine andere grammatische Form
 Transformation (Mathematik), siehe Liste von Transformationen in der Mathematik
 Transformation (Militärwissenschaft), grundlegender Wandel der militärischen Strategie
 Transformation (Ökonomie), volkswirtschaftlicher Transformationsprozess siehe Transformationsökonomie
 Transformation (Physik), Betragsänderung einer Wechselspannung durch einen Transformator
 Transformation (Politikwissenschaft), Wechsel der politischen Grundordnung
 Transformation (Recht), Umsetzung von Völkerrecht in nationales Recht
 Transformationen (Zeitschrift), Pastoralpsychologische Werkstattberichte, theologische Fachzeitschrift (ab 2001)

Siehe auch:
 Große Transformation (Begriffsklärung)